10 minuten is het jeugdjournaal van Suriname gericht op kinderen tussen de 12 en 14 jaar.

Het programma werd in oktober 2004 opgezet met hulp van de Stichting Freevoice en wordt in Paramaribo gemaakt door een jonge redactie onder leiding van NOS-correspondente Hennah Draaibaar. In Suriname wordt het programma drie keer per week uitgezonden door de televisiezender STVS en in Nederland door de Amsterdamse stadszender AT5. De eerste uitzending van 10 minuten werd op, 22 oktober 2004 uitgezonden. Heden wordt het in Suriname uitgezonden door de televisiezender STVS om 19:00u. en op de televisiezender Ampies Broadcasting Corporation Suriname(ABC) om 19:20

Actualiteitenrubriek op televisie
Surinaams televisieprogramma
Kinderprogramma op televisie